LDT steht als Abkürzung für:
 Labordatentransfer zum Austausch medizinischer Untersuchungsdaten; siehe xDT
 Local Descriptor Table, Begriff der Mikroprozessortechnik; siehe Deskriptor (Prozessor)

LdT steht als Abkürzung für:
 Lega dei Ticinesi, Schweizer Partei

ldt steht für:
 *.ldt, Dateiendung des EULUMDAT-Dateiformats

LDT